West byla vlčí smečka německých ponorek operujících ve skupinách v Atlantském oceánu během 2. světové války.

West 
Vlčí smečka West operovala ve střední části Atlantiku od 8. května 1941 do 20. června 1941. Zúčastnilo se jí 23 ponorek, které potopily 33 lodí o celkové tonáži 181 414 BRT a poškodila čtyři lodi o celkové tonáži 33 448 BRT. Byla to jedna z nejúspěšnějších vlčích smeček.

Ponorky

Přehled potopených lodí

Odkazy

Reference 

Ponorky Kriegsmarine
Druhá světová válka v Atlantiku